Een soort afzetting: Crevasse (afzetting).
Een breuk in een gletsjer: Crevasse (gletsjer).